Název Mýtinka má více sídel:

 Mýtinka (Vojtanov), část obce Vojtanov v okrese Cheb
 Mýtinka (Měděnec), část obce Měděnec v okrese Chomutov
 Mýtinka (Jeseník), část obce Jeseník v okrese Jeseník
Mýtinka (Frymburk), zaniklé sídlo v okrese Český Krumlov